

Persone 
Andrew Grima (1921-2007) – designer anglo-italiano
Clara Grima (1971) – matematica spagnola
Christina Grima (1989) – cestista maltese
Frank Grima (1957) – calciatore maltese
Hollie Grima (1983) – cestista australiana
Gasper Grima (1680-1745) – filosofo maltese
Joe Grima (1943) – calciatore maltese
Josephine Grima (1984) – cestista maltese
Massimo Grima (1969) – calciatore maltese
Piero Grima (1941) – scrittore e medico italiano

Altro 
Grima Vermilinguo – personaggio immaginario dell'universo fantasy creato da J.R.R. Tolkien